Кушелевская — фамилия. Известные носители:

 Кушелевская, Елена Ильинична (1855 — ?) — социал-демократ, член Бунда.
 Кушелевская, Тамара Дмитриевна (1930—2003) — артистка театра и эстрады, народная артистка Российской Федерации.